Titanic steht für:
 Titanic (Schiff), ein 1912 gesunkenes Passagierschiff
 Titanic (Magazin), deutsches Satiremagazin

Filme zum Untergang der RMS Titanic:
 Titanic (1943), deutscher Spielfilm
 Der Untergang der Titanic (Originaltitel Titanic), USA 1953
 Titanic (1996), TV-Zweiteiler
 Titanic (1997), USA, elffacher Oscar-Gewinner
 Titanic (Fernsehserie), vierteilige Miniserie, GB 2012
 Titanic – Blood and Steel, 12-teilige Serie, 2012
 Zu weiteren Filmen mit anderem Titel siehe Titanic (Schiff)#Verfilmungen

Musik:
 Titanic (Band), norwegische Musikgruppe
 Titanic (Lied), ein Lied von Falco (1992)
 Titanic – Das Musical, ein Broadway-Musical

Titanic ist der Familienname folgender Personen:
 Morris Titanic (* 1953), kanadischer Eishockeyspieler

Siehe auch:

 Raumschiff Titanic, Computerspiel und das dazugehörige Buch
 Terra Titanic, Lied von Peter Schilling
 Theater Titanick
 Titanic II (Begriffsklärung)
 Titanic-Effekt
 Titanic: Honor and Glory, ein in Entwicklung befindliches Computerspiel
 Titanic Studios in Belfast, größtes Filmstudio Europas